Johann Strauss ojciec – austriacki kompozytor (autor m.in. Marsza Radetzky’ego)
 Johann Strauss syn – austriacki kompozytor i dyrygent (autor m.in. walca Nad pięknym, modrym Dunajem)
 Johann Strauss wnuk – austriacki kompozytor (syn Eduarda Straussa, wnuk Straussa ojca)
 Eduard Strauss – austriacki kompozytor (syn Straussa ojca, brat Straussa syna i Josefa Straussa)
 Josef Strauss – austriacki kompozytor (syn Straussa ojca, brat Straussa syna i Eduarda Straussa)
 Richard Strauss – niemiecki kompozytor i dyrygent
 Claude Lévi-Strauss – francuski antropolog
 Levi Strauss – założyciel firmy odzieżowej Levi Strauss & Co.
 Peter Strauss – amerykański aktor
 Anselm Strauss – amerykański socjolog
 Franz Josef Strauß – niemiecki polityk
 Leo Strauss – niemiecko-amerykański filozof
 Botho Strauß – niemiecki pisarz i dramaturg
 David Friedrich Strauss – niemiecki pisarz, filozof i teolog
 Neil Strauss – pisarz i dziennikarz
 Dominique Strauss-Kahn – francuski polityk
 Xaver Strauss – zbrodniarz hitlerowski
 Zespół Churga-Strauss – rzadka choroba kliniczna
 (4559) Strauss – planetoida